Brandeburen (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Noardeast-Fryslân
 Oorspronkelijke naam van It Heidenskip, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân